Округа с названием Галлатин () в Соединённых Штатах:
 Галлатин — округ в штате Иллинойс.
 Галлатин — округ в штате Кентукки.
 Галлатин — округ в штате Монтана.